Эгои́ст — человек, страдающий эгоизмом. Другие значения:
 Эгоист — сервиз на одну персону. 
 «Эгоист» — название телеканала SHOT TV до 2018 года.
 «Эгоист» — музыкальный альбом группы «Animal ДжаZ» (2009).
 «Эгоист» — музыкальный альбом певца Димы Билана (2017).

См. также 
 Эгоизм (значения)